Emily Samuelson, née le  à Southfield, est une patineuse artistique américaine.

Avec son ancien partenaire Evan Bates, elle a été championne du monde junior en 2008 puis médaillée de bronze champion des quatre continents 2009 et participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2010. Elle a plus tard été associée à Todd Gilles pendant une courte durée (2011 et 2012).

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Evan Bates (5 saisons : 2005-2010)
 Todd Gilles (1 saison : 2011-2012)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Southfield (Michigan)
Naissance en mai 1990